Barcelona Open Banc Sabadell 2017 — 65-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2017 году турнир прошёл с 24 по 30 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал лидер мировой классификации Энди Маррей. Британский теннисист добрался до полуфинала, где его обыграл четвёртый номер посева Доминик Тим (№ 9 в мире на тот момент). Вторым номером посева стал чемпион турнира 2014 и 2015 годов Кэй Нисикори (№ 5 в мире), однако японец был вынужден сняться с турнира из-за травмы запястья. Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль (№ 7 в мире) выступил на турнире под третьем номером посева и смог одержать очередную победу, обыграв в финале Доминика Тима. Для испанского теннисиста этот титул стал уже десятым на турнире в Барселоне. В основных соревнованиях принял участие один представитель России — Карен Хачанов, которому удалось дойти до четвертьфинала.

Прошлогодние чемпионы парных соревнований Боб и Майк Брайан не защищали свой титул. Первая пара посева Хенри Континен и Джон Пирс проиграла в четвертьфинале, а остальные три номера посева выбыли уже в первом раунде. Победу смогли одержать Айсам-уль-Хак Куреши и Флорин Мерджа, которые в финале обыграли пару с защищенным рейтингом — Александр Пейя и Филипп Пецшнер.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Доминика Тима со счётом 6–4, 6–1.
 Надаль выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 71-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Тим сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Энди Маррей
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=4
| RD1-team02= Доминик Тим
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=3
| RD1-team03= Рафаэль Надаль
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Орасио Себальос
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Доминик Тим
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=3
| RD2-team02= Рафаэль Надаль
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Парный турнир 
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Флорин Мерджа''' обыграли  Александра Пейю /  Филиппа Пецшнера со счётом 6–4, 6–3.
 Куреши выиграл 2-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мерджа выиграл 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Barcelona Open Banc Sabadell

 Мировой тур ATP 2017 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Испания
Теннис
Апрель 2017 года
2017
Спортивные соревнования в Барселоне